Grand Prix Meksyku 1989 (oryg. Gran Premio de Mexico) – czwarta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1989, która odbyła się 28 maja 1989, po raz 12. na torze Autódromo Hermanos Rodríguez.

13. Grand Prix Meksyku, 12. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyścig

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Meksyku
1989
1989 w Ameryce Północnej
Meksyk w XX wieku